Собраду ():

 Собраду — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Собраду — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту. Является составной частью муниципалитета Валонгу.
 Собраду — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру. Является составной частью муниципалитета Каштелу-де-Пайва.

См. также 
 Собрадо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия.